

Geografia 
 
 Brighton – città della Tasmania, capoluogo dell'omonima LGA
 Brighton – città dell'Australia Meridionale
 Brighton – sobborgo di Melbourne, Victoria
 Brighton-Le-Sands, nota anche semplicemente come Brighton – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud

 
 Brighton – città dell'Inghilterra

 
 Brighton – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Brighton – capoluogo della Contea di Adams, Colorado
 Brighton – villaggio della Contea di Macoupin, Illinois
 Brighton – città della Contea di Washington, Iowa
 Brighton – ex-città del Massachusetts, ora incorporata in Boston
 Brighton – città della Contea di Livingston, Michigan
 Brighton – città della Contea di Franklin, New York
 Brighton – città della Contea di Monroe, New York
 Brighton – township della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Brighton – città della Contea di Tipton, Tennessee
 Brighton – città della Contea di Essex, Vermont
 Brighton – città della Contea di Kenosha, Wisconsin
 Brighton – città della Contea di Marathon, Wisconsin

Altro
 8849 Brighton – asteroide